Nakamura kan som auktorsförkortning betyda:

 Kazunori Nakamura
 Norio Nakamura
 Osami Nakamura

Robotskapade auktorsförkortningar